Артемьевка — название населённых пунктов в России:

 Артемьевка — село в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Артемьевка — деревня в Знаменском районе Тамбовской области, упразднена в 2017 году.